Turmero peut désigner :

Toponymes

Turmero : ville et chef-lieu de la municipalité de Santiago Mariño dans l'État d'Aragua ;
 Turmero : l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité de Santiago Mariño dans l'État d'Aragua.

Homonymie de toponyme